Адалберто Техеда има више значења:
  Адалберто Техеда (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда, Сексион Дос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда, Сексион Куатро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда, Сексион Примера (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда, Сексион Синко (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда, Сексион Трес (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда, Ла Игвана (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Адалберто Техеда (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику